Wilhelmstadt – dzielnica Berlina
 Wilhelmstadt – dzielnica Magdeburga